Ferrensi – abitanti di Ferros
Ferrensi – abitanti di São Pedro dos Ferros